Раковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Раковское сельское поселение — входит в Михайловский район

Курганская область
 Раковское сельское поселение — входит в Кетовский район